El término pista puede referirse a:

 Pista, pequeña ayuda.

Deportes y recreación

 Estadio Pista y Campo de Tofol.
 Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa es la principal pista de atletismo de Montevideo y de Uruguay.
 Pista de Ciclismo de Tabriz es un recinto deportivo usado habitualmente como pista de ciclismo en la localidad de Tabriz, Irán.
 Pista de esquí seco o pista artificial de esquí, es una pista que imita los atributos de la nieve usando materiales estables con la temperatura, con el fin de esquiar cuando las condiciones de las pistas naturales no son las idóneas.
 Pista de hielo, espacio en el que el suelo es una gruesa capa de hielo.
 Pista de hielo de Pionyang es un complejo deportivo en Corea del Norte.
 Pista de juego, también conocida como campo de juego o cancha de juego, espacio acotado que se utiliza para ciertos tipos de juegos o competiciones, en hipódromos, velódromos, estadios, campos de tenis, etcétera.
 Pista de Laoshan para BMX, o circuito de Laoshan, es una de las nueve instalaciones temporales que se utilizaron en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
 Pista de tenis, también conocida como "cancha de tenis" o court, es el lugar en donde se juega al tenis.
 Pista de tenis dura es aquella pista de tenis hecha de cemento, plástico o asfalto, y se considera superficie media o rápida.
 Pista del Club Atlético Huracán, o cancha del Club Atlético Huracán, es el estadio del equipo de hockey patines del Club Atlético Huracán, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Transporte 

 Aéreo
 Alcance Visual en la Pista.
 Pista de aterrizaje o pista de despegue ("runway"), es la superficie del campo de aviación, del aeropuerto o del portaaviones, o parte del lado de aire de un aeródromo, sobre que los aviones aterrizan y frenan, o en la que los aviones aceleran hasta alcanzar la velocidad que les permite despegar.
 Pista de rodaje o "pista de taxeo", parte del lado de aire de un aeródromo.
 Pista disponible en despegue, conocida en inglés como Take Off Runway Available (TORA), en un aeropuerto es la distancia que la aeronave puede emplear para despegar manteniendo su tren de aterrizaje apoyado en el terreno. Suele coincidir con la pista disponible en aterrizaje, excepto en el caso de que el umbral de la pista se encuentre desplazado por lo cual la pista disponible en aterrizaje tiene menor longitud que la de despegue.

 Automotor
 Avenida UNAN/Pista La UNAN.
 Pista Benjamín Zeledón es una de las principales autopistas de la ciudad de Managua, Nicaragua.
 Pista de La Solidaridad, o conocida como la Pista Portezuelo, es una autopista residencial localizada en Managua, Nicaragua.
 Pista Juan Pablo II, conocida como Pista de la Resistencia, es una autopista localizada en Managua, Nicaragua.
 Pista Miguel Obando y Bravo, también conocida como Pista Cardenal Obando o Bulevar Miguel Obando, es un bulevar que pasa por toda el área central de Managua, Nicaragua.
 Pista Suburbana España es una autopista localizada en la ciudad de Managua, Nicaragua.

 Biciclo
 Pista recreativa Duble Almeyda es una ciclovía con doble sentido de tránsito, ubicada en la acera de la calle Dublé Almeyda, comuna de Ñuñoa, Chile.
 Pista recreativa Simón Bolívar es una ciclovía con doble sentido de tránsito, ubicada en la acera de la Avenida Simón Bolívar, Ñuñoa, Santiago, Chile.

Personas 

 Pista Dankó (1858-1903), fue un compositor, director y violinista gitano de Hungría.

Música y tecnología 

 Caché de pista.
 Cartucho de 8 pistas.
 Pista (CD), cada una de las secciones sonoras de duración ininterrumpida en un disco compacto (CD, Compact Disc). Cada canción de un álbum de música, en un disco compacto, suele ocupar en general una única pista en el disco. Véase Track (artículo de Wikipedia en inglés).
 Pista oculta o hidden track, es una obra musical que ha sido colocada deliberadamente en un disco compacto, un casete de audio, un disco de vinilo u otro medio, registrado de tal modo para evitar la detección por el oyente ocasional.
 Pistas musicales 1985-1999 es el último disco de la banda de heavy metal mexicano, Lvzbel, para la compañía independiente Discos y Cintas Denver.

Cine y televisión 

 Cinco locos en la pista
 Dame una pista
 Fangio, el demonio de las pistas
 Jefe de pista (Barrio Sésamo)
 La pista (concurso de televisión)
 Las pistas de Blue
 Pista libre fue un programa juvenil de televisión, emitido por Televisión Española, entre 1982 y 1985.

Otros 

 La Pista